La Motta ima više značenja:
 La Motta, Bologna
 La Motta, Parma